Carignan peut faire référence à :

Toponyme

Carignan, ville canadienne du Québec, au Canada, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
Rivière Carignan, un affluent de la rivière Péribonka Est, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Canton de Carignan (Québec), situé dans la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.

Carignan, commune française et chef-lieu de canton des Ardennes, anciennement Yvois.
Carignan-de-Bordeaux, commune française de la  Gironde.
Duché de Carignan.
Canton de Carignan, une division administrative française située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne, en France.

Carignan: commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont.

Carignan, localité de la commune de Vallon dans le canton de Fribourg, en Suisse

Autres 
 Anne-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Savoie
 Andrew Carignan (né en 1987), joueur de baseball américain
 Carignan N, un cépage
 Jean Carignan, joueur de violon québécois 
 Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan
 Palais Carignan, palais baroque de Turin en Italie
 Régiment de Carignan-Salières, régiment français basé en Nouvelle-France

Voir aussi 
 La ville piémontaise de Carignano, qui fut le chef-lieu d'une principauté, et qui a indirectement donné son nom aux Carignan du Québec (par l'intermédiaire du Régiment de Carignan-Salières) et des Ardennes (par l'intermédiaire d'Eugène-Maurice de Savoie-Carignan).
Carignano un quartier de Gênes.

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme